Daniel Evans era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Jordan Thompson ha sconfitto Denis Kudla con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Andy Murray (semifinale)
  Adrian Mannarino (primo turno)
  Kwon Soon-woo (primo turno)
  James Duckworth (primo turno)
  Brandon Nakashima (quarti di finale)

  Alejandro Tabilo (ritirato) 
  Denis Kudla (finale) 
  Jordan Thompson (campione) 
  Thanasi Kokkinakis (primo turno)

Qualificati 

  Max Purcell (quarti di finale)
  Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)
  Billy Harris (primo turno)

  Otto Virtanen (semifinale) 
  Gijs Brouwer (secondo turno) 
  Mark Whitehouse (primo turno)

Lucky loser 

  Marius Copil (primo turno)

  Ramkumar Ramanathan (secondo turno)

Wildcard 

  Alastair Gray (secondo turno)
  Paul Jubb (secondo turno)

  Ryan Peniston (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Surbiton Trophy 2022